La rue de l'Horloge peut désigner : 
 la rue de l'Horloge à Rennes ; 
 la rue de l'Horloge à Villejuif ;
 la rue de l'Horloge à Évreux.

Voir aussi 
 Rue du Gros-Horloge à Rouen.